Les Labyrinthulomycota sont une division de champignons du règne des Chromista.

Liste des ordres 
Selon  :
 ordre Labyrinthulomycetes
 incertae sedis : Amphitremida

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Classification taxinomique des champignons
Division de champignons (nom scientifique)
Chromiste (nom scientifique)